о. Микола Михалевич (1 липня 1843, с. Ромашівка, Україна — с. Чернелів-Руський, Україна) — український священник, популяризатор бджільництва, громадський діяч.

Життєпис 
Отець Микола Михалевич народився 1 липня 1843 року в селі Ромашівка Чортківського повіту, нині Тернопільської области України.

Після закінчення навчання у гімназії вступає у Львівську семінарію і в 1866 році стає священиком.

Восени 1871 року прийшов на парафію у село Чернелів-Руський Тернопільського повіту, де заснував «Просвіту», в довгі роки обирався головою.

Бджільництво 
Паралельно з культурно-просвітницькою працею, шкільництвом о. Михалевич взявся за розвиток сільського господарства: рільництва, садівництва, а особливо бджільництва. Сам
був умілим пасічником, мав більше сотні вуликів. Написав книжку «Пасіка», яку було видано Львівською «Просвітою» у 1877 році. Цей підручник перевидавався п’ять разів. Паралельно із виданням підручника «Пасіка» отець Михалевич бере активну участь в українському бджолярстві. Він вміщує свої праці українською мовою у першому в Україні журналі з бджільництва «Українське бджільництво» заснованого 1906 року в Києві Євгеном Архипенком.

Останніх шість місяців свого життя о. Микола був паралізований і помер 27 листопада 1922 року. Похований на цвинтарі у с. Чернелів-Руський.

Джерела 
 
Література

 Бубній П., Ковальков Ю. Кобзар назвав його великим пасічником // Вільне життя. —2001. — 17 берез.
 Івахів З. Невтомний трудівник // Божий сіяч. — 1996. — 20 лют.
 Отець Микола Михалевич: Автобіографія // Подільське слово. — 1993. — 6 берез. — (Талановиті наші земляки).
 Рудка Б. А сусідських дітей він пригощав медом // Подільське слово. — 1993. — 3 лип.
 Рудка Б. Вшануймо пам’ять земляка // Подільське слово. — 1993. — 17 квіт.
 Рудка Б. Життєвий подвиг Миколи Михалевича // Пасіка. — 1995. - №1-2. — С.30-31.
 Рудка Б. Олександр Барвінський і Пасіка: [Присвячено 150-м роковинам від дня народж. вид. письменника, 120-й річниці видання «Пасіки» та світлій пам’яті о. М.Михалевича] //Укр. пасічник. — 1997. - №12. — С.21-22.
 Рудка Б. Отець Микола Михалевич //Голос народу. — 1993. — 24 лип. 
 Те ж: Мета. — 1993. — 31 жовт. 
 Рудка Б. Регіональна конференція пасічників: є історія, буде і бджола: Відбулася у Тернополі і присвячена 150-літньому ювілею о. М.Михалевича // Тернопіль вечірній. — 1994. — 5 берез.
 Відкриття пам’ятника о. М.Михалевичу в селі Чернелів-Руський Тернопільського району: [Фото] // Пасіка. — 2002. - №4, обклад.
 Старко О. Відкрили пам’ятник пасічнику: [У Чернелеві-Руськім Терноп. р-ну] // Вільне життя. — 2001. — 13 жовт.
</div>

Уродженці Ромашівки
Українські священники
Українські пасічники
Померли в Тернопільському районі